Філіп Гер'є (19 грудня 1757 — 15 квітня 1845) — генерал гаїтянської армії, президент Гаїті у 1844–1845 роках.
 Гер'є Володимир Іванович (Guerrier, 17 (29) травня 1837, Ховріно, Московська губернія — 30 червня 1919, Москва) — російський історик, громадський діяч.
 Вільд-Дональд Гер'є (пол. Wilde Donald Guerrier, нар. 31 березня 1989, Гаїті) — футболіст з Гаїті, півзахисник футбольної команди «Вісла».